Dit is de wereldranglijst van februari 2007 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 14 februari 2007.

Mannen 02